Patrick Girard peut désigner :
 Patrick Girard (né en 1950), écrivain et journaliste français ;
 Patrick Girard, triathlète français.